Русская сказка — международный конкурс-фестиваль народного творчества. Проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года.

История и проведение конкурса 
Конкурс-фестиваль народного «Русская сказка» учрежден Творческим объединением «Триумф» и проводится с 2005 года в Санкт-Петербурге. Периодичность проведения: ежегодно. Целями конкурса-фестиваля является сохранение и приумножение культурных традиций страны, укрепление культурных связей между творческими коллективами России и стран зарубежья, содействию обмену опытом между педагогами, артистами, увеличение творческого потенциала и мастерства молодежи за счет взаимодействия с профессионалами различных областей искусства, медийными персоналиями.

Особой чертой конкурса-фестиваля является акцент на народное творчество, способствующий популяризации многих видов искусства, традиционных для различных регионов нашей страны и зарубежья. В рамках фестиваля участники посещают мастер-классы по уникальным направлениями народного творчества, которые серьезно повышают уровень артиста-народника. Среди них народные танцы стран мира: Индия, Испания, Россия, Белоруссия, Абхазия, Латвия, Узбекистан, а также казачий фольклор: традиционные песни, игры, пляски под руководством педагогов ансамбля «Казачий круг».

Участники конкурса-фестиваля «Русская сказка» соревнуются в 10 номинациях: Танцевальное творчество, Вокальное творчество, Инструментальное творчество, Конкурс молодых исполнителей и бардов, Театральное творчество, Цирковое искусство, Изобразительное искусство, Выставка прикладного искусства, Конкурс костюма, Дебют.

Завершением конкурса-фестиваля является гала-концерт и церемония награждения участников, вручение «Гран При». Участники, завоевавшие «Гран При» фестиваля, получают бесплатную поездку (для сольных исполнителей) или скидку (для творческих коллективов) на один из будущих конкурсов-фестивалей Творческого объединения «Триумф»

Поддержка государственных структур и институтов 
За десятилетнюю историю конкурс-фестиваль стал значимым событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и России. Проведение конкурса-фестиваля осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ. В приветственном письме участникам Х конкурса-фестиваля «Русская сказка» министр культуры РФ В. Р. Мединский отметил серьезную значимость фестиваля на государственном уровне: «Народное творчество является основой художественной культуры любого общества. Именно поэтому его развитие чрезвычайно важно для становления нового творческого поколения нашей страны. Это высокой цели и служит нынешний фестиваль искусств».

Проведение конкурса-фестиваля народного творчества «Русская сказка» происходит при информационной поддержке Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры и дополнительного образования «Институт культурных программ» и при информационной поддержке Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Учебно-методический центр культуры и искусства».

В 2016 году партнером «Русской сказки» стал Российский этнографический музей. В рамках фестиваля на его площадке прошел бесплатный концерт участников «Русской сказки», посетить который могли жители и гости города Санкт-Петербург.

Примечания 

Международные конкурсы России
Международные музыкальные конкурсы России
Народное творчество